Dainichi-ji ist der Name folgender Tempel in Japan:

 Dainichi-ji (Chiba)
 Dainichi-ji (Itano), der 4. Tempel des Shikoku-Pilgerwegs
 Dainichi-ji (Kōnan), der 28. Tempel des Shikoku-Pilgerwegs
 Dainichi-ji (Kurayoshi)
 Dainichi-ji (Saiki)
 Dainichi-ji (Takahama)
 Dainichi-ji (Taketoyo), der 22. Tempel des Chita-Pilgerwegs
 Dainichi-ji (Tokushima), der 13. Tempel des Shikoku-Pilgerwegs
 Dainichi-ji (Yahata Daishi)
 Dainichi-ji (Yoshino)